A Laura csillaga (eredeti cím: Laura's Stern) 2002-től 2011-ig sugárzott német televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amely Klaus Baumgart hasonló című könyvein alapul. A forgatókönyvet Klaus Baumgart, Anne Goßens, Michael Mädel és Monika Zessnik írták. Az animációs játékfilmsorozat rendezője Maya Gräfin Rothkirch. A zenéjét Ute Engelhardt, Henning Lohner, Guy Cuyvers és Nick Glennie-Smith szerezték. A tévéfilmsorozat producere Thilo Rothkirch. Műfaja fantasyfilmsorozat. Németországban 2002. november 22. és 2011. november 6. között a KiKA és a ZDF vetítette, Magyarországon 2018. január 13. és 2018. július 8. között az M2 sugározta. A sorozat készítésében a magyar Kecskemétfilm stúdió is részt vett.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Magyar változat 
1. évad:
 Magyar szöveg: Neményi Róza
 Szinkronrendező: Varga T. József

A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Filmhatár Kft. készítette.

2–3. évad:
 Magyar szöveg: Neményi Róza
 Szinkronrendező: Nikas Dániel
 Főcímdalt fordította: Endrédi Máté
 Produkciós vezető: Bor Gyöngyi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A szinkront a MTVA megbízásából a Direct Dub Studios készítette.

Jegyzetek

Források

További információk 
 Laura csillaga a tv.24.hu-n 
 Laura csillaga a fernsehserien.de-n 

2002-ben bemutatott televíziós sorozatok
Német számítógépes animációs sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
2011-ben befejezett televíziós sorozatok